Haltmayr ist der Familienname der folgenden Personen:

 Petra Haltmayr (* 1975), deutsche Skirennläuferin
 Veit Haltmayr, deutscher Architekt und Baumeister des 18. Jahrhunderts